Patricia Arias (Choluteca, Honduras; 7 de agosto de 1966) – es CEO de ComunicArte, conferencista internacional y escritora. 

Licenciada en Periodismo, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Actualmente se encuentra cursando su Master en Coaching Personal y Liderazgo Organizacional en la Universidad Europea del Atlántico en España.

Con más de tres décadas de experiencia profesional, se ha destacado en el área de Estrategia de Comunicaciones, Manejo de Crisis Organizacional, Asesoría e Imagen Empresarial, Relaciones Públicas, Capacitaciones y Webinars.

Biografía 
Patty como se le conoce de cariño, nace en un hogar pequeño conformado por su Padre Guillermo Arias, su madre Anarda de Arias y su hermana Reina Gloria.

Bajo el modelaje de su padre, un destacado periodista, Patty siempre resaltó por su carisma, su voluntad de servir a los demás y su disponibilidad para siempre apoyar en las actividades culturales de su ciudad.

Es madre de tres hermosos hijos: Marisa, Camila y Miguel Roberto quienes a su vez forman parte del Equipo de su empresa familiar ComunicArte.

Carrera 
Al graduarse de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras bajo el título de Lic. En Periodismo, comienza su labor profesional como Relacionadora Pública del Consejo Hondureño de la Empresa Privada donde se desempeñó durante 16 años. 

Al salir de COHEP, comienza a desempeñarse como directora ejecutiva de La Fundación Infantil Ronald McDonald, esta institución fue para ella una Plataforma para realizar la labor que a ella tanto la apasiona, el Voluntariado.

Durante ese tiempo, en 2004, crea su empresa legalmente conocida como ComunicArte, sin embargo, no trabajaba a tiempo completa en ella, simplemente realizaba consultorías los fines de semana ya sean empresariales o con niños y jóvenes en las áreas de Liderazgo y Comunicación. 

Posteriormente, al cerrar la Fundación, Patty comienza a desempeñarse como Asesora en Comunicaciones del Hotel Real Intercontinental donde manejaba cuentas grandes como la Embajada Americana en Honduras. 

Trabajando una tarde en el Hotel, su exjefe en el COHEP, José Manuel Zelaya Rosales, quien para esa fecha era el actual Presidente de Honduras, la invitó a trabajar junto con él, como Asesora Gubernamental en Estrategia de Comunicaciones de Casa Presidencial. 

Sin embargo, luego del hecho sucedido en Honduras en el año 2009 donde el expresidente Zelaya fue removido del Gobierno, Patricia sale de su puesto de igual manera. 

Excel Ogilvy fue la siguiente empresa que abrió las puertas a esta exitosa profesional con el cargo de Directora de Relaciones Públicas donde manejo cuentas exitosas como Claro Honduras. 

En el 2011, decide lanzar su empresa ComunicArte junto a su hija mayor Marisa, ahora bajo el enfoque de ser una alternativa para organizaciones de los sectores Empresarial, Gubernamental y Educativo que requieren servicios de: Relaciones Públicas, Asesoría en Análisis de Información y Comunicación Eficaz, Manejo de Crisis, Capacitaciones y Webinars.  

Dentro de las Capacitaciones impartidas, esta consultora vincula el proceso comunicativo con la actitud personal lo que provee a los participantes de herramientas para producir cambios que se reflejan en el proceso humano y productivo. 

Es columnista para diversos medios de comunicación entre las cuales se destacan: Revista Débora (Editada en Perú), Blog Ruta 5 y Revista Forjadores de la Cámara de Comercio e Industria de Cortes (CCIC).

Reconocimientos

Libros 

 Aprende a ser Feliz, aun cuando estés Triste
 Ser una perdedora me llevó a Triunfar
 Comunicación Eficaz: La verdadera estrategia de las Relaciones Públicas
 Breviario Comunicación que Empodera

Honduras
Nacidos en 1966
Mujeres
Mujeres periodistas de Honduras
Escritoras de Honduras
Coaching
Conferencista Internacional
Relaciones Públicas